Во́лжская:
 Волжская или Железняк — тип речного грузового судна вида коломенка.
 Волжская — деревня, Кинешемский район, Ивановская область, Россия.
 «Волжская» — станция Московского метрополитена.
 Волжская — сокращённое название ГЭС на Волге в Волгоградской области.
 Волжская — сокращённое название набережной по правому берегу Волги в центральной части города Ярославля. 
  — сокращённое название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего Союза ССР.

См. также 
 Волжский (значения)
 Волжское
 Волга (значения)
 Волжск (значения)